A Paróquia Cristo Redentor é uma circunscrição eclesiástica católica, pertencente à Diocese de Uberlândia. Foi fundada em 17 de maio de 1998 por Dom José Alberto Moura. Está localizada no Daniel Fonseca, região centro-oeste de Uberlândia.

Pároco: Pe. Maurício Pereira Sant'Anna
Diácono Permanente: Osmar dos Reis Peres

Cristo Redentor